Gebouwen
Rosada Stadion, een voetbalstadion in Roosendaal.
Rosada (outlet), een factory outlet center in Roosendaal.
Casa Rosada, het werkpaleis van de Argentijnse president.
Dieren
Conolophus rosada, een leguaan die kortweg Rosada wordt genoemd.
Personen
Ariel Rosada, een Argentijnse voetballer.